Architectonica est un genre de mollusques.
 Un cabinet d'architectes de Miami a pris un nom à consonance proche : Arquitectonica.